

Cinema 
Wine – cortometraggio del 1913 diretto da George Nichols
Champagne (Wine) – film del 1924 diretto da Louis J. Gasnier

Persone
Wine – vescovo cattolico britannico del VII secolo
Bobi Wine – politico e musicista ugandese
Sherwin Wine – rabbino statunitense

Altro 
Wine  – software che permette il funzionamento dei programmi sviluppati per i sistemi Windows
Wine Route – celebre strada sudafricana che da Città del Capo si dirige verso nord-est